Pont del Chastèl (en francès Pont-du-Château) és un municipi d'Alvèrnia-Roine-Alps del departament francès del Puèi Domat.

Demografia

Referències 

Municipis del Puèi Domat